Серен К'єркегор (1813 — 1855) — данський філософ і теолог.
 7056 К'єркегор  (7056 Kierkegaard) — астероїд головного поясу.